Araúja pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Isopisthus parvipinnis
 Macrodon ancylodon

Desambiguações de espécies